Jutrzenka (Lubusz), een plaats in het Poolse district Wschowski, woiwodschap Lubusz
 Jutrzenka (Pommeren), een plaats in het Poolse district Bytowski, woiwodschap Pommeren